Vierhuizen peut faire référence à :

Pays-Bas 
Vierhuizen, littéralement  en néerlandais, est le nom de plusieurs localités des Pays-Bas :
 Vierhuizen, hameau dans la commune d'Achtkarspelen, en province de Frise ;
 Vierhuizen, village dans la commune de Het Hogeland, en province de Groningue ;
 Vierhuizen, hameau dans la commune de Súdwest-Fryslân, en province de Frise.

Voir aussi 
 Vierhuis, hameau dans la commune de De Fryske Marren, en province de Frise.